Bucyrus hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Bucyrus (Dakota del Norte), localidad
Municipio de Bucyrus (Dakota del Norte)
Bucyrus (Kansas), lugar designado en el censo
Bucyrus (Ohio), ciudad
Municipio de Bucyrus (condado de Crawford, Ohio)

Otros usos
Bucyrus International, compañía fabircante de maquinaria y equipo para minería.
Bucyrus MT6300AC, camión minero clase ultra.